Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Наталі Тозья з рахунком 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 

2000
Тур WTA 2000